El término Camper puede hacer referencia a:

Cámper, vehículo.
Camper, empresa de calzado de España.
Petrus Camper, médico, naturalista y biólogo holandés.
Camper, término utilizado en los videojuegos para denominar a un jugador que permanece en una posición fija.